Hoces del Cabriel puede referirse a:

 La reserva natural Hoces del Cabriel situada en la provincia de Cuenca en Castilla-La Mancha.

 El parque natural Hoces del Cabriel de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana.